Сарга — село в Краснооктябрьском районе Нижегородской области, административный центр Саргинского сельсовета.

География 
Село располагается на правом берегу реки Пьяны при впадении в неё реки Сарга.

Население

Инфраструктура 
В селе имеется памятник градостроительства и архитектуры — руины Успенской церкви, датированной 1766 годом.

Примечания 

Населённые пункты Краснооктябрьского района (Нижегородская область)